BCY steht für:

BCY, den ICAO-Code der Fluggesellschaft Cityjet (Irland)
BCY, eine geläufige kyrillische Abkürzung für Ukrainisches Heer